Траппистское пиво — разновидность бельгийского эля, изначально сваренного в пивоварнях размещенных в старинных бельгийских монастырях католического ордена траппистов. Сорта могут быть и легкими, и очень крепкими, цвет бывает и соломенно-белый, и темный. Монахи-пивовары используют особые дрожжи, которые вызывают ферментацию при высокой температуре. Пиво дозревает в бутылках. В некоторых монастырях во время варки сусло сдабривают сахарным песком, это добавляет напитку крепости. Крепкие сорта траппистского пива обладают плотным и полным вкусом, а свой маслянисто-фруктовый аромат приобретает благодаря высокотемпературной ферментации и использованию разных культур хмеля.

Траппистское пиво — разновидность пива, сваренного траппистскими монахами, или под их контролем. Из около 170 траппистских монастырей лишь 13 производят пиво: Achel (Бельгия), Chimay (Бельгия), Orval (Бельгия), Rochefort (Бельгия), Westmalle (Бельгия), Westvleteren (Бельгия), La Trappe (Нидерланды), Zundert (Нидерланды), Engelszell (Австрия), Spencer (США) ,  Tre Fontane (Италия) и другие. Только этим одиннадцати пивоварням разрешено использовать специальный логотип, который обозначает соответствие стандартам, описанным Международной Трапистской организацией.

Траппистское пиво «La Trappe» варится монахами аббатства Конингсхувен (Koningshoeven) в Нидерландах. Несколько лет назад, после приобретения аббатской пивоварни компанией Bavaria, производимому там пиву «La Trappe» запретили называться траппистским, однако после судебного разбирательства пивоварне вернули это право, о чём свидетельствует соответствующий значок на бутылке.

История бельгийского аббатства траппистов восходит к 1831 году, а уже в 1839 монахи открыли производство ныне знаменитых марок пива.

Траппистское и аббатское пиво 

От траппистского пива следует отличать т. н. аббатское пиво. В последние десятилетия термин «аббатское пиво» используется как общее название для пива, произведенного в траппистском стиле, но сваренного на светских промышленных пивоварнях, не связанных с траппистскими аббатствами. Обычно аббатские сорта пива производят по лицензии, выданной соответствующим аббатством или фондом, управляющим активами ныне несуществующего аббатства.

Пивоварни 
 Аббатство Ахелсе Клёйс / пиво Achel
 Chimay
 Орваль / Orval
 Рошфор / Rochefort
 Westmalle
 Westvleteren
 La Trappe (Нидерланды)
 Zundert (Нидерланды)
 Engelszell (Австрия)
 Spencer (США) / аббатство Сент-Джозеф
 Mont Des Cats (Франция) — траппистское пиво, варится на производственных мощностях Chimay
 Tre Fontane (Италия)
Tynt Meadow (Великобритания) 
Cardeña (Испания)

См. также 
 Пиво Бельгии

Примечания 

Виды пива
Пиво Бельгии
Пиво Австрии